New Haven (« nouveau refuge » en anglais) est le nom de plusieurs villes d'Amérique du Nord :

New Haven (Connecticut) ;
 New Haven, un village du comté de Gallatin dans l'Illinois ;
 New Haven (Indiana) ;
 New Haven (Kentucky) ;
 New Haven (Michigan) ;
 New Haven (Missouri) ;
 New Haven, une ville dans l’État de New York ;
 New Haven (Vermont) ;
 New Haven (Virginie-Occidentale) ;
 Comté de New Haven :
 Tournoi de tennis de New Haven,
 Gare de Fair Haven ;
  ;
 la compagnie de chemin de fer New York, New Haven and Hartford Railroad, aussi connu comme New Haven.

Voir aussi

 New Haven-Riverdale, village du Canada
Lock Haven, ville de Pennsylvanie